Медиана може да се отнася за:
 медиана – отсечка в триъгълника
 медиана – средна величина в статистиката
 медиана – средна величина в демографията
 „Медиана“ – социологическа агенция в България

Подобни 
 Медияна – късноантичен римски град в източния край на Ниш, Сърбия
 Медияна - градска община в община Град Ниш, Сърбия